Варна́вино — посёлок городского типа в Нижегородской области России. 

Административный центр Варнавинского района, в составе которого представляет собой административно-территориальное образование (рабочий посёлок) и одноимённое муниципальное образование рабочий посёлок Варнавино со статусом городского поселения как единственный его населённый пункт.

География 
Посёлок расположен в 137 км (по прямой) и 185 км (по автодороге) к северу от Нижнего Новгорода, пристань на реке Ветлуге. Ближайшая железнодорожная станция Ветлужская Горьковской железной дороги находится в 41 км от Варнавина.

Средняя температура января -13,6°С, июля +18,1°С

История 

В 1417 году монах из Великого Устюга преподобный Варнава Ветлужский основал пустынь, ставшую позднее монастырём, вокруг которого сложилось торговое село.

В 1778 году село преобразовано в уездный город Варнавин Костромского наместничества.

19 февраля (3 марта) 1853 года здесь родился русский писатель Алексей Тихонов; автор романа «Pollice verso».

В 1918 году в Урене вспыхнуло антибольшевистское восстание, переросшее в полномасштабную гражданскую войну, по одну сторону в которой оказались восставшие, а по другую Варнавинский совет. .

В 1922 году Варнавинский уезд был передан из состава Костромской губернии в состав Нижегородской губернии.

Статус рабочего посёлка присвоен в 1961 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 
Варнавинский район. Путеводитель. Сост. Н.В. Морохин. - М., 2017.
 

Населённые пункты Варнавинского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Посёлки городского типа Нижегородской области
Районные центры Нижегородской области
Городские поселения Нижегородской области
Муниципальные образования Варнавинского района